Ceionio Rufio Albino (console 335), console nel 335 e praefectus urbi dal 336 al 337
 Ceionio Rufio Albino (prefetto 389), praefectus urbi dal 389 al 391